Il singolare  del GEMAX Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Viktor Troicki era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Karol Beck ha battuto in finale 7–5, 7–6(4) Ilija Bozoljac.

Teste di serie

 Janko Tipsarević (semifinali)
 Andrej Golubev (quarti di finale, retired)
 Michail Kukuškin (primo turno)
 Stefan Koubek (secondo turno)

 Björn Phau (primo turno) 
 Dustin Brown (primo turno) 
 Karol Beck (campione) 
 Somdev Devvarman (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GEMAX Open 2010